Лекле́р () — фамилия французского происхождения:

 Леклер, Александр — парижский коммерсант, сторонник Партии порядка, участник подавления июньского восстания 1848 года.
 Леклер, Артюр (род. 2000) — монегасский автогонщик.
 Леклер, Джон (род. 1969) — американский хоккеист.
 Леклер, Кэти (род. 1986) — американская актриса.
 Леклер, Люсьен (1816—1893, фр.) — французский военный врач, историк медицины.
 Леклер, Жан-Мари (1697—1764) — французский скрипач и композитор, основоположник французской скрипичной школы.
 Леклер, Мишель (род. 1946) — французский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.
 Леклер, Паскаль (род. 1982) — канадский хоккеист.
 Леклер, Серж (1924—1994) — французский психолог.
 Леклер, Танакиль (1929—2000) — артистка балета, солистка труппы «Нью-Йорк Сити балет», одна из муз Джорджа Баланчина и его последняя супруга.
 Леклер, Фабрис (род. 1968) — французский гребец.
 Леклер, Феликс (1914—1988) — франкоканадский певец, автор песен, актёр и писатель.
 Леклер, Фредерик (род. 1978) — французский музыкант, басист.
 Леклер, Шарль (род. 1997) — монегасский автогонщик.
 Леклер, Эдм Жан (1801—1872) — французский предприниматель, пионер участия рабочих в прибылях предприятия.

 Леклер дю Трамбле, Франсуа (1577—1638) — французский государственный деятель, монах капуцинского ордена.
 Леклер де Жюинье, Антуан Элеонор Леон (1728—1811) — французский католический религиозный деятель.
 Леклер де Бюффон, Жорж-Луи (1707—1788) — французский учёный.

Примечания

См. также 
 Леклерк
 Леглер